Энгельман () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Энгельман, Август (1830—1858) — исследователь истории права, внёсший вклад в развитие российского правоведения.
 Энгельман, Вильгельм (1808—1878) — немецкий издатель и книготорговец.
 Энгельман, Готфрид (1788—1839) — литограф и изобретатель хромолитографии.
 Энгельман, Иван Егорович (1832—1912) — профессор, исследователь проблем правовой науки.
 Энгельман, Марсель (1900—?) — бельгийский шахматист.
 Энгельман, Пал Габор (1854—1916) — деятель венгерского рабочего движения.
 Энгельман, Теодор Вильгельм (1843—1909) — естествоиспытатель, автор работ по физической физиологии и биологии животных и растений.
 Энгельман, Эндрюс (1901—1992) — актёр кино и варьете российского происхождения.

См. также